Laḫamu è una dea mesopotamica.

Genealogia

Presso i babilonesi è la figlia primogenita di Apsû e Tiāmat e la sposa di Laḫmu, con cui genera Anšar e Kišar. Presso i sumeri, invece, i Lahama erano divinità delle acque, appartenenti ad Enki.

Iconografia

È raffigurata come un drago o come

Note

Voci correlate
Anšar
Kišar
Drago

Divinità mesopotamiche